Валерий Ворона:
 Ворона, Валерий Иосифович (род. 1950) — российский скрипач, музыкальный педагог, общественный деятель.
 Ворона, Валерий Михайлович (1940—2022) — украинский социолог.